Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 26 и 27 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 9:33 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:14, а финал — 27 июля в 18:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Проводился между поделившими 16-е место в отборочном заплыве Харукой Уэда и Ханаэ Ито 26 июля в 11:07 по местному времени.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

200 м, вольный стиль, женщины